

Arte
 Senza titolo – dipinto di Vasilij Kandinskij conservato al Museo Guggenheim di New York.

Musica
 Senza titolo/Dio che tutto puoi – 45 giri di Gilda Giuliani del 1974.
 Senza titolo – album di Gilda Giuliani del 1975.
 Senza titolo – album di Luca Carboni del 2011.
 Senza titolo Tour 2011-2012 – tour musicale di Luca Carboni del 2011-2012.

Radio
 Senza titolo – trasmissione radiofonica.